Община Кучево () е административна единица в Сърбия, Браничевски окръг. Заема площ от 721 км2. Административен център е град Кучево.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на община Кучево възлиза на 15 516 души. Гъстотата е 21,52 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влизат 26 населени места.
 1 град: Кучево
 25 села:

Бележки